Суперкубок Либертадорес 1988 — 1-й розыгрыш турнира. Турнир был сыгран с 10 февраля по 18 июня 1988 года. Трофей впервые завоевал аргентинский клуб «Расинг».

Первый этап 

|}

Четвертьфиналы 

|}

Полуфиналы 

|}

Финал

Чемпион

Ссылки 

 Суперкубок Либертадорес 1988 на сайте RSSSF

1988
Футбол в Южной Америке в 1988 году